Гре́бле () — латышская (селонская) фамилия. Известные носители:

 Гребле, Адольф (1902—1943) — латвийский футболист, вратарь, игрок национальной сборной Латвии, участник летних Олимпийских игр 1924 года.
 Гребле, Индрикис — латвийский футболист, полузащитник, участник летних Олимпийских игр 1924 года.
Гребле, Янис Янович (12 марта 1897 — 8 декабря 1941) — латвийский военный, член студенческой корпорации «Селония», один из организаторов и активистов профашистских организаций «Угунскрустс» и «Перконкрустс».

Примечания